Посол «Золотого глобуса» — наименование, которым называется тот, кто вручает награду «Золотой глобус» и проводит награждаемого к сцене. В этой роли обычно выступает дочь или сын известного человека. С 1963 по 2017 год называлось мисс или мистер «Золотой глобус».

Список

Ссылки 
 

Кинопремия «Золотой глобус»